

Geografia
 Balinț – comune della Romania ubicato nel distretto di Timiș

Onomastica
 Bálint – variante ungherese del nome proprio di persona maschile Valentino

Persone
 Eszter Balint – cantante, violinista e attrice statunitense
 Gavril Balint – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 János Bálint – flautista ungherese
 László Balint – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 László Bálint – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
 Michael Balint – psicoanalista ungherese
 Valentin Balint – calciatore rumeno
 Zsuzsa Bálint – pianista tedesca